Badiolesi – abitanti di Badiola
Badiolesi – abitanti di Ponti di Badia